Marfak est le nom traditionnel parfois donné aux étoiles suivantes :
 μ Cassiopeiae ;
 θ Cassiopeiae ;
 κ Herculis (il s'agit dans ce cas d'une déformation du nom plus commun de Marsik) ;
 α Persei, plus communément appelée Mirfak.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire